Следи списак владарки албанске државе од средњег века до краја Другог светског рата.

Галерија

Види још 
 Списак албанских владара

Историја Албаније
Спискови владарки